

Cinema 
 Lost Angels – film del 1989 diretto da Hugh Hudson
 Lost Angels – film del 2014 diretto da Stan Harrington

Musica 
 Lost Angels – singolo del 1977 del gruppo britannico Sweet
 Lost Angels – singolo del 2009 del cantante rock giapponese Gackt

Pagine correlate 
Lost Angel